Pecore nere – elementi che si distinguono in maniera negativa dal resto dei membri di un gruppo
 Le Pecore Nere – gruppo musicale beat italiano
 Pecore nere – antologia di racconti di autori vari del 2005
 Pecore nere – film del 1989 diretto da José María Carreño
 Le pecore nere – romanzo di Franco Palmieri del 1964
 Pecore Nere – squadriglia aerea statunitense

Pagine correlate 
 Pecora nera (disambigua)